Э́гиль Эдн Э́гилссон (; МФА , род. 31 августа 1966, Рейкьявик), также профессионально известный как И́гел Эгилссон (; МФА ) — исландский режиссёр телевидения и оператор-постановщик.

Биография 
Эгиль родился в Рейкьявике, Исландия, и учился в кинематографическом колледже в Лос-Анджелесе. Эгиль был четырежды номинирован на премию Американского общества кинооператоров и в 2010 году получил награду за лучшую режиссёрскую работу на телевидении за эпизод Venice Kings телесериала «Под прикрытием». В том же году он стал первым исландцем, принятым в Американское общество кинооператоров.

Фильмография

Режиссёр

Оператор-постановщик

Примечания

Ссылки